Николай Чадаев:
 Чадаев, Николай Иванович (1884—1965) — капитан речного буксирного парохода, стахановец. В честь него были названы пароход (1937) и ледокол (1978).
 Чадаев, Николай Николаевич (род. 1988) — российский шахматист, гроссмейстер (2010).